Михаил Уралов — рабочий, матрос, анархист, заведующий боевыми частями «Черной гвардии» Московской Федерации Анархистов. С 1919 года участник махновского движения.

Биография 
В 1918 года заведующий боевыми частями Чёрной гвардии (МФА) в городе Москве.

В 1919 году приехал в Гуляйполе и присоединился к РПАУ. Был делегатом 2-го Гуляйпольского районного съезда, фронтовиков, Советов и пототделов, состоявшегося с 12-16 февраля 1919 года. В октябре начальник махновского гарнизона города Бердянска. В конце октября начале ноября 1919 командир отряда второй группы Вдовиченко, созданной для освобождения Гуляйпольского района от деникенцев. В ноябре декабре член Военно революционного Совета махновской армии. С конца 1919 адъютант Махно. В этом же году командир 4-й бригады 1-го Донецкого корпуса РПАУ.

В январе 1920 года Уралов выпусти воззвание в котором осуждал Махно за выступление против компартии вскоре Михаила арестовала ЧК Бердянска. В марте 1920 его освободили.
В мае 1920 года Уралов руководил политработой в РПАУ.

Литература 
 Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918—1921:Документы и материалы / Серия: Крестьянская революция в России. 1902—1922 гг.: Документы м материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. — 1000 с.
 Белаш А. В., Белаш В. Ф. «Дороги Нестора Махно». Киев: РВЦ «Проза», 1993.

Примечания 

Анархисты России
Анархисты Украины
Военные Революционной повстанческой армии Украины